Polaroide (marca registrada da Polaroid Corporation) é um tipo de plástico que serve para polarizar a luz, patenteado originalmente em 1929. Esse plástico é utilizado em diversos produtos, inclusive óculos de sol, microscópios ópticos e mostradores de cristal líquido.

Como a empresa estava, ao mesmo tempo que construía a primeira câmara fotográfica comercial, a fazer o tal plástico para polarizar a luz, a câmara que eles construíram se chamou Câmara Polaroid. A Polaroid faliu em 2008 com a chegada da câmera digital e sua licença foi comprada em maio de 2009 por US$ 87,6 milhões. A expectativa, segundo o jornal espanhol "El País", é que a nova Polaroid chegue às lojas em 2010 com modelos analógicos e digitais.

Como acontece? 
Os polaroides (ou polarizadores) são filmes compostos de uma substância anisotrópica, isto é, uma substância que oferece mais resistência à passagem da luz numa direção do que outra. Os polaroides são usados para polarizar linearmente a luz, isto é, fazer com que o campo elétrico associado vibre numa única direção.

As novas polaroides têm uma nova tecnologia que permite que a luz entre por um orifício e saia por outro, permitindo ter uma maior visibilidade da imagem que assim está previsto para que em 2018 sejam trocadas todas as câmeras digitais por polaroides e assim começar uma evolução das câmeras fotográficas no mundo atual.

Materiais ópticos
Equipamentos fotográficos